Channel Islands puede referirse a:

  Islas del Canal o Islas Anglonormandas, en el Canal de la Mancha.
  California Channel Islands o Archipiélago del Norte, frente a la costa de California, en Estados Unidos.
  Channel Islands Beach, municipio en el condado de Ventura, California, Estados Unidos.